I lust och nöd kan syfta på:

Filmer och TV-serier 
 I lust och nöd (1929) – en fransk film från 1929 av Léonce Perret med originaltiteln Quand nous étions deux 
 I lust och nöd (1976) – en svensk film från 1976
 I lust och nöd (1986) – en amerikansk film från 1986 med originaltiteln Heartburn
 I lust och nöd – ett avsnitt från 1997 av den svenska TV-serien Sjukan
 I lust och nöd (2006) – en svensk kortfilm från 2006

Musik 
 I lust och nöd (musikalbum) – ett musikalbum från 1965 av Sten & Stanley

Se även 
 I nöd och lust (olika betydelser)